I Love to Love puede referirse a:
 I Love to Love (canción de La Bouche)
 I Love to Love (canción de Dinger)